Ла Леона има више значења:

 Ла Леона, Ранчо ла Тинаха дел Леон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Леона (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Леона (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Леона (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Леона (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Леона (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Леона (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Леона (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Леона (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Леона (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Леона (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леона (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леона (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леона (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Леона (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Леона (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Леона (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Леона (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Леона (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Леона (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона, Микрондас Фортунас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Леона (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Леона (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику